Gaytania chesneyana är en flockblommig växtart som beskrevs av Münter. Gaytania chesneyana ingår i släktet Gaytania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chesneyana